Kalochori kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalochóri (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kalochóri - Panteíchi, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Kalochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 
 Kalochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Kalochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis), 
 Kalochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar